Colmenar Viejo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Colmenar Viejo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Colmenar Viejo är kuperad norrut, men söderut är den platt. Terrängen runt Colmenar Viejo sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är Torres de La Pedriza,  meter över havet,  km nordväst om Colmenar Viejo. Runt Colmenar Viejo är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Fuencarral-El Pardo,  km söder om Colmenar Viejo. Trakten runt Colmenar Viejo består i huvudsak av gräsmarker.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är november, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Madrid